Генрих IX — имя нескольких европейских правителей:
 Генрих IX Чёрный — герцог Баварии в 1120—1161 гг.
 Генрих Бенедикт Стюарт — претендент на английский престол как Генрих IX.
 Возможное тронное имя британского принца Гарри, если бы его старший брат принц Уильям не оставил потомства.